Pentagram (banda) - de doom metal
 Pentagram (álbum de Gorgoroth) - de 1994
 Pentagram (álbum de Pentagram) - de 1985

Desambiguação